Серге́й Серге́евич Еме́лин (1 мая 1991, Уфа, СССР) — российский хоккеист, нападающий. В настоящее время является свободным агентом. Двухкратный обладатель «Братины» (2012 и 2013) — трофей чемпиона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Карьера 
Сергей Емелин начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба Молодёжной хоккейной лиги «Толпар», выступая до этого за фарм-клуб родного уфимского «Салавата Юлаева». В своём дебютном сезоне Сергей провёл на площадке 63 матча, в которых он набрал 29 (14+15) очков, внеся значительный вклад в завоевание клубом бронзовых медалей лиги. В следующем сезоне «Толпар» повторил свой успех, а сам Емелин стал обладателем приза имени Бориса Майорова как лучшему снайперу сезона.

Благодаря этому успеху, следующий сезон Сергей начал уже в ВХЛ в составе «Тороса», где в первых 13 матчах он набрал 13 (8+5) очков, после чего получил вызов из «Салавата Юлаева». 24 октября в выездном матче против череповецкой «Северстали», который завершился поражением уфимцев со счётом 2:4, Емелин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, а 28 ноября в игре с московским «Динамо» он забросил свою первую шайбу в лиге
. 20 декабря того же года Сергей вернулся в «Торос», с которым, в итоге, завоевал Кубок Братина, забросив решающую шайбу в пятом матче финальной серии, а также став одним из самых результативных игроков серии плей-офф ВХЛ.

3 мая 2012 года руководство «Салавата Юлаева» приняло решение продлить двустороннее соглашение с Емелиным.

Емелина обменяли 1 мая 2013 с Артёмом Гареевом в «Металлург» на Новокузнецкого капитана Александра Мерескина.

30 мая 2014 Емелин, подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом».

Семья 
Отец Сергей Анатольевич Емелин — бывший хоккеист, родной дядя Анатолий Емелин также бывший хоккеист, ныне тренер «Югры».

Статистика

Клубная 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международная

Достижения

Командные

Личные

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Толпар»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Автомобилист»